Censor kan syfta på:

 Censor – en ämbetsmannatitel under antikens Rom
 Censor (censur) – en utövare av censur
 Censor (danskt utbildningsväsende) – en dansk titel
 Censor (dator) – familjenamn på en serie datorer från Standard Radio & Telefon, senare Stansaab
 Censor (svenskt utbildningsväsende) – en svensk ämbetsmannatitel
 Censor librorum – ett censorsämbete i Sverige 1686–1766